Изъёль

 Изъёль (приток Белой Кедвы) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Изъёль (приток Печоры) — река в РФ, протекает в Республике Коми. 
 Изъёль (приток Чути) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.